La UEFA Youth League 2019-2020 è stata la settima edizione della UEFA Youth League, competizione giovanile europea di calcio organizzata dalla UEFA.

Dall'edizione 2017-2018 il campione in carica dell'omonima competizione viene iscritto automaticamente al percorso Campioni Nazionali se c'è un posto vacante.

Il  ha vinto la competizione per la prima volta, battendo in finale il  per 3-2.

Restrizioni rose 
Possono essere registrati giocatori nati a partire dal 1º gennaio 2001 in avanti, con un massimo di tre giocatori per squadra nati tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2000.
A partire da questa stagione sono consentite fino a cinque sostituzioni per squadra in ogni partita così come per gli adulti.

Percorso "UEFA Champions League"

Gruppo A 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

|}

Gruppo B 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

|}

Gruppo C 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

|}

Gruppo D 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

|}

Gruppo E 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

|}

Gruppo F 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

|}

Gruppo G 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

|}

Gruppo H 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

|}

Percorso "Campioni nazionali"

Primo turno

|}

Secondo turno
Gli 8 vincitori del secondo turno avanzano ai play-off, dove incontrano le seconde classificate dei gironi del percorso "UEFA Champions League".

|}

Play-off 
Gli spareggi si disputano tra le otto seconde del percorso Champions League e gli otto campioni nazionali qualificati, in gara unica in casa di questi ultimi.

Le squadre qualificate sono:

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 febbraio 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 febbraio 2020

Fase ad eliminazione diretta 
Per la fase a eliminazione diretta, le 16 squadre sono sorteggiate in un torneo ad eliminazione diretta con la formula della partita secca. Il meccanismo del torneo per ogni turno è il seguente:
 Nel sorteggio degli ottavi di finale, con il quale verrà determinata anche la squadra che disputerà in casa la partita unica, non ci sono teste di serie e tantomeno restrizioni geografiche. Non possono essere sorteggiate tra di loro squadre di uno stesso girone, mentre eventuali altre restrizioni verranno annunciate prima del sorteggio. 
 Nel sorteggio dai quarti di finale in poi, dove anche non ci sono teste di serie, squadre dello stesso girone o della stessa federazione si possono incontrare. Il sorteggio determina anche la squadra di casa per ogni quarto di finale, invece le due semifinali e la finale si giocheranno in campo neutro.

Se dopo i tempi regolamentari il risultato è in parità, la partita è decisa dai calci di rigore (i tempi supplementari non si giocano).

Le squadre qualificate sono:

Tabellone

Ottavi di finale 
Gli incontri degli ottavi di finale si sono giocati il 3, il 4 e il 10 marzo 2020, tranne Inter-Rennes e Juventus-Real Madrid, rinviate prima all'11 marzo e poi al 16 agosto a causa della pandemia di COVID-19.

Quarti di finale 
Gli incontri dei quarti di finale, inizialmente in programma il 17 e 18 marzo 2020, sono stati rinviati al 18 e 19 agosto a causa della pandemia di COVID-19.

Semifinali 
Gli incontri delle semifinali, inizialmente in programma il 17 aprile 2020, sono stati rinviati al 22 agosto a causa della pandemia di COVID-19.

Finale 
La finale, inizialmente in programma il 20 aprile 2020, è stata rinviata al 25 agosto a causa della pandemia di COVID-19.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

2019-2020
Calcio nel 2019
Calcio nel 2020